Szklary :

 Szklary (Krosno), localité en Pologne
 Szklary (Opole), localité en Pologne
 Szklary (Kłodzko), village en Pologne
 Szklary (Petite-Pologne)
 Szklary (Rzeszów)
 Szklary (Ząbkowice Śląskie)
 Szklary Górne, village en Pologne